Full Speed Ahead é o sétimo álbum de estúdio da banda Dirty Rotten Imbeciles, lançado a 14 de Novembro de 1995.

Faixas 
 "Problem Addict" – 1:39
 "I'm the Liar" – 4:13
 "Under the Overpass" – 3:24
 "They Don't Care" – 4:53
 "Drawn and Quartered" – 2:30
 "No End" – 3:33
 "Wages of Sin" – 2:15
 "Syringes in the Sandbox" – 3:40
 "Who Am I?" – 0:47
 "Girl With a Gun" – 4:29
 "Dead Meat" – 4:03
 "Down to the Wire" – 3:14
 "Level 7" – 3:29
 "Broke" – 0:45
 "Sucker" – 3:31
 "Underneath the Surface" – 26:19

Créditos 
 Kurt Brecht – Vocal
 Spike Cassidy – Guitarra
 Chumly Porter – Baixo
 Ron Rampy – Bateria

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1995
Álbuns de crossover thrash